Ива́н Сае́нко:
 Саенко, Иван Васильевич (род. 1947) — советский и российский футбольный тренер.
 Саенко, Иван Иванович (род. 1983) — российский футболист.
 Саенко, Иван Степанович (1919—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.